Софи Райан (; род. 9 декабря 1992 года в Канзас-Сити, Канзас, США) — американская порноактриса и вебкам-модель.

Карьера 
Родилась в Канзас-Сити, штат Канзас. Росла в штате Аризона и в Сиэтле (штат Вашингтон). Изучала косметологию. В Сиэтле несколько лет работала . На этой работе была арестована за неподобающее поведение. Также снималась на веб-камеру для MyFreeCams.com.

Осенью 2016 года начала переписываться с лос-анджелесским агентством талантов LA Direct Models, но соглашение тогда не было достигнуто. В марте 2017 года подписывает контракт с LA Direct Models. Под псевдонимом Хейли Линц () снималась для сайта Playboy Plus. Также работает стриптизёршей.

В августе 2017 года стала Cherry of the Month порносайта Cherry Pimps. В ноябре 2017 года, к церемонии AVN Awards 2018, была объявлена одной из Trophy Girls. В конце февраля 2018 года была названа порносайтом Fucking Awesome девушкой месяца. В конце августа 2019 года появилась на обложке журнала Cam Life Magazine. В ноябре 2020 года выбрана моделью для обложки и разворота декабрьского выпуска журнала Hustler. В декабре 2022 года снялась в фотосессии для журнала CAMStar компании AVN.

В октябре 2017 года стала лауреатом премии NightMoves Award в категории «Лучшая новая старлетка» (по выбору редакции).

По данным на декабрь 2022 года, снялась в 295 порнофильмах и сценах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2017 — A Hotwife Blindfolded 3
 2017 — Girls Love Natural Breasts
 2017 — Latina Lust
 2017 — Perfect Natural Breasts 2
 2017 — Slut Auditions 4
 2017 — Stacked 7
 2017 — Swallowed 12
 2017 — Threesome Fantasies 2
 2018 — Club VXN
 2018 — Don’t Break Me 13
 2018 — Fantasy Confession
 2018 — Lesbian Workout 3
 2018 — Love Stories 6
 2018 — Squirt Bang

Примечания

Ссылки 
 Софи Райан на сайте AVN
 Софи Райан на сайте моделей LA Direct Models

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Вишенки Cherry Pimps